Кун може да се отнася за:
 Бела Кун (1886 – 1938), унгарски политик
 Кери Кун (р. 1981), американска актриса
 Николай Кун (1877 – 1940), руски историк
 Рихард Кун (1900 – 1967), австрийско-германски биохимик
 Симон Кун (р. 1980), швейцарска волейболистка
 Томас Кун (1922 – 1996), американски философ
 Фриц Юлиус Кун (1896 – 1951), американски политик
 Якоб Кун (1943 – 2019), швейцарски футболист